PIM kan verwijzen naar:

Passieve intermodulatie, intermodulatie door passieve componenten in een telecommunicatienetwerk
Personal information manager, softwarepakket
Product information management, ondersteuning van het verkoopproces door het geven van productinformatie
Penalty in Minutes, een statistiek in het ijshockey
Pondok Indah Mall, winkelcentrum in Jakarta
Protocol Independent Multicast, een multicast routing protocol
PIM-systeem (Presentatiesysteem voor Informatieve Media), een systeem met gekleurde pictogrammen (voor de rubrieksaanduiding) en trefwoorden (voor het onderwerp) op media in openbare bibliotheken en schoolbibliotheken